Krijgsmacht, militaire organisatie ter verdediging van een staat
 Armed Forces (album), een studioalbum van Elvis Costello